Dom Studencki nr 12 UMK w Toruniu – dom studencki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, przy ul. Reja 25, w sąsiedztwie Miasteczka Akademickiego.

Historia 

Budynek pięciokondygnacyjny, podpiwniczony, pochodzi z końca lat 60. XX wieku i pierwotnie pełnił funkcję hotelu robotniczego „Mikołaj”. W 1994 roku obiekt zakupił i zagospodarował na swoje potrzeby Uniwersytet Mikołaja Kopernika, lokując w nim Dom Studencki nr 12. Znajduje się w nim 19 pokojów 1-osobowych i 12 pokojów 2-osobowych, a także pralnia z suszarnią i pomieszczenia rekreacyjne. Budynek w latach 1995-2001 był także siedzibą Katedry Praw Człowieka z Wydziału Prawa i Administracji. Od 2012 roku mieści się tu Dział Szkoleń BHP. W 2015 roku dom studencki przeszedł kapitalny remont. Na parterze obiektu znajduje się Księgarnia PWN oraz redakcja miesięcznika Głos Uczelni.

W grudniu 2020 na szczycie budynku powstał mural upamiętniający Grzegorza Ciechowskiego, którego inicjatorką była wdowa po zmarłym muzyku, Anna Skrobiszewska.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Dział Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich UMK

Budynki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika